In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Nürnberg aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 BP: Bayernpartei
 CSU: Christlich-Soziale Union in Bayern
 CVD: Christlicher Volksdienst
 DFU: Deutsche Friedensunion
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 bis 2002: FDP/FNB
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 Grüne: 
 bis 1990: Grüne
 ab 1996: Bündnis 90/Die Grünen
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 ab 1996: PDS
 ab 2002: PDS/LL
 ab 2008: Teil der LLN
 ab 2020: Die Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 PARTEI: Die PARTEI
 2020: PARTEI/Piraten
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 PDS/LL: Partei des Demokratischen Sozialismus/Linke Liste → Linke
 Piraten (Pirat): Piratenpartei Deutschland
 2020: PARTEI/Piraten
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 WAV: Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung

Wählergruppen 

 BIA: Bürgerinitiative Ausländerstopp
 FKW: Flieger-, Kriegs- und Währungsgeschädigte
 FNB: Freie Nürnberger Bürger → FDP
 FW: Freie Wähler
 Gute: Die Guten
 LLN: Linke Liste Nürnberg
 NB: Nürnberger Bürgerschaft
 PB: Parteiloser Block
 Polit: Politbande

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

Sitzverteilung (nur Stadträte, ohne Oberbürgermeister)

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

Oberbürgermeisterwahlen 

° Mitunterstützt von FDP, GB/BHE und BP 
Genannt sind nur die Kandidat(inn)en, die bei der jeweiligen Wahl mehr als 1 % der abgegebenen Stimmen erhalten haben.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistische Jahrbücher der Stadt Nürnberg
 Leitseite für die Kommunalwahlen 1996, 2002 und 2008
 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: Kommunalwahlen in Bayern